Nattergalen er et eventyr af H.C. Andersen. Kan henvise til:

 Nattergalen (album) – album af Sebastian
 Nattergalen (Der var engang...) – tegnefilm i serien Der var engang...
 Nattergalen (opera) - Opera af Igor Stravinskij
 Nattergalen (teaterforestilling) – musik- og teaterforestilling bygget over H.C. Andersens eventyr